Curup kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Curup (distriktshuvudort i Indonesien), Bengkulu, 
 Kecamatan Curup, distrikt, Bengkulu, 

Robotskapade Indonesienförgreningar